Тряси́на:
 зыбкое место в болоте, поросшее ярко-зелёной травой и мхом, ходить по которому опасно для жизни.
 в переносном смысле: обстановка, среда, отличающаяся косностью, застоем, отсутствием живой деятельности; то, что засасывает куда-либо.

В культуре 
 «Трясина» — повесть Якуба Коласа (1965).

Фильмы
 «Трясина» — военная драма Григория Чухрая (СССР, 1977).
 «Трясина» () — фэнтезийная драма Кима Нгуена (Канада, 2002).
 «Трясина» () — детективный триллер Бальтасара Кормакура (Исландия, 2006).

См. также 
 Трясиновский (значения)